

Административно-территориальное устройство 
Административно-территориальное устройство Псковской области

Города областного значения (городские округа) и районы (муниципальные районы)
Псковская область согласно Областному Закону «Об административно-территориальном устройстве Псковской области» от 5 февраля 2009 года № 833-ОЗ делится на 2 города областного значения и 24 района. В соответствии с Уставом Псковской области, помимо административных округов (городов Псков и Великие Луки) и административных районов, регион также включает административные поселения и входящие в их состав населённые пункты. Административный центр (столица) области — город Псков.

Муниципальное устройство 
В рамках муниципального устройства, в границах административно-территориальных единиц области образованы муниципальные образования верхнего уровня: 2 городских округа и 24 муниципальных района. Последние согласно Областному закону «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ с последующими поправками по состоянию на 1 января 2016 года включают следующие количества и статусы муниципальных образований низового уровня: 85 сельских поселений (в основном волостей) и 25 городских поселений (охватывающих все посёлки городского типа (кроме пгт Красный Луч, включённый в сельское поселение Полистовское) и все города, кроме не входящих в районы отдельных городских округов Псков и Великие Луки); помимо этого, выделяется 1 межселенная территория (Залитских островов) без статуса муниципального образования, напрямую подчиняющаяся Псковскому муниципальному району.

По состоянию на 1 января 2009 года в области были следующие количества и статусы муниципальных образований: 185 сельских поселений (волостей) и 26 городских поселений (охватывающих все пгт и города, кроме двух отдельных городских округов Псков и Великие Луки), а также 1 межселенная территория (Залитских (Талабских) островов) без статуса муниципального образования.

Согласно новым редакциям Закона Псковской области № 420-ОЗ от 28 февраля 2005 года и последовавшим правкам к нему (Закон Псковской области № 984-ОЗ от 3 июня 2010 года О внесении изменений в Закон Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» и Закон Псковской области «О преобразовании муниципальных образований Псковской области» и Закон Псковской области № 1042-ОЗ от 31 декабря 2010 года О внесении изменений в отдельные Законы Псковской области в связи с преобразованием муниципальных образований) в 24 районах области находятся следующие количества и статусы муниципальных образований: 156 сельских поселений (волостей) и 25 городских поселений (посёлки городского типа и города, кроме не входящих в районы отдельных городских округов Псков и Великие Луки и бывшего городского поселения Красный Луч, включённого в качестве посёлка в состав сельского поселения Полистовское), а также 1 межселенная территория (Залитских (Талабских) островов).

Согласно новым поправкам, по Закону Псковской области от 29 декабря 2015 года № 1618-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области в связи с преобразованием муниципальных образований» количество сельских поселений в Псковской области сократилось с 156-ти до 85-ти.

Районы и городские округа 	
Районы, которым соответствуют муниципальные районы, и города областного значения (административные округа), которым соответствуют городские округа:

Городские населённые пункты 	
	
В Псковской области 14 городов и 14 посёлков городского типа.

Муниципальные образования Псковской области

Бежаницкий район 

Согласно Закону Псковской области от 6 ноября 2009 года № 918-ОЗ, сельские поселения Ашевская и Ново-Кузнецовская волости были объединены в сельское поселение Ашевское; Махновская и Дворицкая волости —  в сельское поселение Пореченское; городское поселение Красный Луч и сельское поселение Цевельская волость —  в сельское поселение Полистовское.

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ сельские поселения Пореченское, Кудеверская и Бежаницкая волости были объединены в сельское поселение Бежаницкое; а сельские поселения Ашевское, Добрывичская и Чихачёвская волости — в сельское поселение Чихачёвское.

Великолукский район 

Согласно Закону Псковской области от 10 декабря 2014 года № 1465-ОЗ, Переслегинская и Горицкая волости были объединены в Переслегинскую волость; Лычёвская и Успенская волости — в Лычёвскую волость; Пореченская, Борковская и Купуйская волости — в Пореченскую волость; Шелковская, Черпесская, Марьинская и Букровская волости — в Шелковскую волость.

Гдовский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Полновская и Первомайская волости были объединены в Полновскую волость.

Дедовичский район 

Согласно Закону Псковской области от 6 ноября 2009 года № 918-ОЗ, Пожеревицкая, Дубровская и Сорокинская волости были объединены в Пожеревицкую волость; Шелонская и Станковская — в Шелонскую волость; Вязьевская и Красногорская волости — в Вязьевскую волость; Дубишенская и Крутецкая волость — в Дубишенскую волость; Сосонская и Чернецовская волость — в Сосонскую волость.

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ, Вязьевская и Сосонская волости были объединены в Вязьевскую волость, а Шелонская и Дубишенская — в Шелонскую волость.

Дновский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ городское поселение Дно и сельское поселение Лукомская волость были объединены в городское поселение Дно; Выскодская и Моринская волости — в сельское поселение Выскодская волость; Искровская и Гавровская волости — в сельское поселение Искровская волость.

Красногородский район 

Согласно Закону Псковской области от 6 ноября 2009 года № 918-ОЗ, Красногородская и Граинская волости были объединены в Красногородскую волость; Партизанская и Ильинская волости —  в Партизанскую волость; Пограничная и Покровская волости —  в Пограничную волость.

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ, Красногородская и Партизанская волости были объединены в Красногородскую волость.

Куньинский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Пухновская и Долговицкая волости были объединены в Пухновскую волость, а Боталовская, Ушицкая, Слепнёвская и Назимовская волости — в новообразованную Куньинскую волость.

Локнянский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Михайловская, Локнянская и Миритиницкая волости были объединены в Михайловскую волость; а Самолуковская и Алексеевская волости — в Самолуковскую волость.

Невельский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Артёмовская, Лобковская и Леховская волости были объединены в Артёмовскую волость; Ивановская и Голубоозерская волость — в Ивановскую волость; Туричинская и Новохованская волости — в Туричинскую волость; Усть-Долысская и Трехалёвская волости — в Усть-Долысскую волость.

Новоржевский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Барутская, Макаровская и Жадрицкая волости были объединены в новообразованную Новоржевской волости; Вехнянская и Оршанская волости — Вехнянскую волость; Выборская, Вескинская и Стехновская волости — в Выборскую волость.

Новосокольнический район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Бологовская, Новосокольническая, Окнийская и Первомайская волости были объединены в новообразованную Пригородную волость; Маевская и Руновская волость — в Маевскую волость; Насвинская и Горожанская волости — в Насвинскую волость.

Опочецкий район 

Законом Псковской области от 6 ноября 2009 года № 918-ОЗ, муниципальные образования «Болгатовская волость» и «Духновская волость» были объединены в «Болгатовскую волость».

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Варыгинская и Матюшкинская волости были объединены в Варыгинскую волость; Пригородная и Макушинская волости — в Пригородную волость; Глубоковская и Звонская волости — в Глубоковскую волость.

Островский район 

Законом Псковской области от 6 ноября 2009 года № 918-ОЗ, были объединены муниципальные образования: «Горайская волость» и «Синерецкая волость» в «Горайскую волость»; «Бережанская волость» и «Рубиловская волость» в «Бережанскую волость»

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Городищенская и Волковская волости были объединены в новообразованную Островскую волость; а Воронцовская и Шиковская волость — в Воронцовскую волость.

Палкинский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Качановская и Родовская волости были объединены в Качановскую волость; Палкинская и Васильевская волости — в Палкинскую волость.

Печорский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ городское поселение Печоры, сельские поселения Изборская волость и Паниковская волость были объединены в городское поселение Печоры; а сельские поселения Круппская и Кулейская волости — в сельское поселение Круппская волость.

Плюсский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ городское поселение Плюсса и сельское поселение Плюсская волость были объединены в городское поселение Плюсса; а городское поселение Заплюсье и сельское поселение Запольская волость — в городское поселение Заплюсье.

Порховский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Дубровенская и Павская волости были объединены в Дубровенскую волость; Полонская, Красноармейская и Логовинская волости — в Полонскую волость; Славковская, Верхнемостская и Туготинская волости — в Славковскую волость.

Псковский район

Пустошкинский район

Пушкиногорский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Велейская, Новгородкинская и Полянская волости были объединены в Велейскую волость.

Пыталовский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Линовская и Носовская волости были объединены в Линовскую волость; Утроинская и Тулинская волости — в Утроинскую волость; Гавровская, Вышгородская и Скадинская волости — в Гавровскую волость.

Себежский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ городское поселение Идрица, сельские поселения Бояриновская волость, Красная волость, Максютинская волость и Мостищенская волость были объединены в городское поселение Идрица.

Струго-Красненский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Новосельская, Хрединская и Цапельская волости были объединены в Новосельскую волость; а Марьинская и Сиковицкая — в Марьинскую волость.

Усвятский район 

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ Усвятская и Калошинская волость были объединены в Усвятскую волость.

Псков

Великие Луки

Источники 
 Сведения с сайта Псковстата
 Закон Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» в редакции от 3 июня 2010 года № 982-ОЗ, № 984-ОЗ
 Закон Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» в редакции от 31 декабря 2010 года № 1042-ОЗ
 Закон Псковской области от 3 июня 2010 года № 984-ОЗ О внесении изменений в Закон Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» и Закон Псковской области «О преобразовании муниципальных образований Псковской области»
 Закон Псковской области от 31 декабря 2010 года № 1042-ОЗ О внесении изменений в отдельные Законы Псковской области в связи с преобразованием муниципальных образований
 Устав муниципального образования «Город Псков»
 Устав муниципального образования «Город Великие Луки»

Общие сведения 
Общие статистические сведения по муниципальным образованиям Псковской области

История административного деления Псковской области 
Псковская область образована 23 августа 1944 года после выделения из состава Ленинградской области одновременно с образованием Великолукской области, выделенной из состава Калининской области (ныне Тверской области).
В современных границах Псковская область сформировалась в 1957 — 1958 гг. после объединения Псковской области и Великолукской области и разграничения с соседними Новгородской и Калининской (Тверской) областями.

Псковская область образца 1944 — 1957 гг. включала следующие районы:

Псковский, Серёдкинский и Карамышевский (на территории современного Псковского района);

Гдовский и Полновский (Яммский) (на территории современного Гдовского района);

Печорский (на части территории современного Печорского района);

Палкинский и Качановский (на территории современного Палкинского района и части территории современного Печорского района);

Островский и Сошихинский (Воронцовский) (на территории современного Островского района);

Пыталовский (на территории современного Пыталовского района);

Пушкиногорский (на территории современного Пушкиногорского района);

Новоржевский (на территории современного Новоржевского района);

Чихачёвский (Ашевский)(на части современного Бежаницкого района);

Дедовичский и Пожеревицкий (на территории современного Дедовичского района);

Дновский (на территории современного Дновского района);

Порховский, Славковский и Павский (на территории современного Порховского района и части современных Псковского и Стругокрасненского районов);

Стругокрасненский и Новосельский (на территории современного Стругокрасненского района);

Плюсский и Лядский (на территории современного Плюсского района).

Великолукская область к 2 октября 1957 г. включала следующие районы:

Бежаницкий и Кудеверский (части современных Бежаницкого, Опочецкого и Новосокольнического районов);

Великолукский и Пореченский (часть современного Великолукского района);

Красногородский (современный Красногородский район);

Куньинский и Усмынский (Прихабский) (современный Куньинский район);

Локнянский и Подберезинский (современный Локнянский район);

Невельский и Усть-Долысский (современный Невельский район и часть Пустошкинского района);

Новосокольнический (современный Новосокольнический район);

Опочецкий (основная часть современного Опочецкого района);

Пустошкинский (основная часть современного Пустошкинского района);

Себежский и Идрицкий (современный Себежский район);

Усвятский (современный Усвятский район);

Холмский (современный Холмский район Новгородской области);

Плоскошский (часть современного Торопецкого района Тверской области);

Бельский (современный Бельский район Тверской области);

Жарковский (современный Жарковский район Тверской области);

Ильинский (часть современного Западнодвинского района Тверской области);

Ленинский (Андреапольский район Тверской области);

Нелидовский (современный Нелидовский район Тверской области);

Октябрьский (Западнодвинский район Тверской области);

Пеновский (современный Пеновский район Тверской области);

Серёжинский (часть современного Андреапольского района Тверской области);

Торопецкий (современный Торопецкий район Тверской области).

2 октября 1957 года Великолукская область была ликвидирована и западная её половина была включена в состав Псковской области. Восточная часть упразднённой Великолукской области (Бельский, Жарковский, Ильинский, Ленинский, Нелидовский, Октябрьский, Пеновский, Серёжинский и Торопецкий районы) вошла в состав Калининской (ныне — Тверской) области.

В январе 1958 года в Псковской области путём укрупнения районов были ликвидированы следующие районы: Качановский (разделён между Печорским и Палкинским районами), Кудеверский (разделён между Бежаницким и Опочецким), Новосельский (передан Стругокрасненскому району), Подберезинский (передан Локнянскому району), Пожеревицкий (передан Дедовичскому району), Полновский с центром д. Ямм (передан Гдовскому району) и Серёдкинский (передан Псковскому району), в марте 1959 года — Пореченский (вошёл в состав Великолукского района) и Усть-Долысский (разделён между Невельским и Пустошкинским районами), а в октябре 1959 года — Идрицкий (передан Себежскому району) , Лядский (передан Плюсскому району), Павский (разделён между Порховским и Стругокрасненским районами), Пыталовский (разделён между Островским и Красногородским), Славковский (передан Порховскому), Сошихинский с центром д. Воронцово (передан Островскому району), Усвятский (передан Невельскому району) и Усмынский (передан Куньинскому району).

29 июля 1958 года Плоскошский район перечислен из Псковской области в состав Калининской области, а Холмский район — в состав Новгородской области.

В 1961 году упразднён Палкинский район, в 1963 году — Ашевский, Дедовичский, Карамышевский, Красногородский, Куньинский, Локнянский, Печорский, Плюсский, Пустошкинский и Пушкиногорский.

После отказа от деления областей страны на промышленные и большие сельские районы, уже через год после начала этой реформы, в марте 1964 года был восстановлен Печорский район, в январе 1965 года — Куньинский, Локнянский, Пустошкинский и Пыталовский, в ноябре 1965 года — Дедовичский и Плюсский, наконец, в декабре 1966 года — Красногородский, Палкинский, Пушкиногорский и Усвятский.

Таким образом, современные границы Псковской области были окончательно сформированы 29 июля 1958 года, а современное районное деление — 24 муниципальных района — в декабре 1966 года. Помимо этого, в области 2 города областного подчинения (городские округа Псков и Великие Луки), не входящие в одноимённые районы. С 1978 по 1996 год город Остров также обладал таким статусом, однако затем был включён в состав Островского района.

Литература 
 Административно-территориальное деление Псковской области. 1917—2000 гг. : справочник / сост. Т. Е. Герасименок [и др.]. — Кн. 1-2. — Л. : Лениздат, 1988.
 Административно-территориальное деление Псковской области. 1917—2000 гг. : справочник / сост. Т. Е. Герасименок [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Кн. 1-2. — Псков, 2002.

См. также 
 Городские населённые пункты Псковской области
 Гербы районов Псковской области

Примечания

Ссылки 
 Закон Псковской области «Об административно-территориальном устройстве Псковской области» от 5 февраля 2009 года № 833-ОЗ
 Закон Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ (с изменениями на 29 декабря 2015 года)
 Портал муниципальных образований Псковской области
 Сайт Всероссийской переписи населения 2002
 Сведения на сайте Псковстата